

Astronomia 
 T4 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 T4 – ciclotrimetilentrinitroammina, esplosivo.

Codici 
 T4 – codice vettore IATA di Hellas Jet

Matematica 
 Spazio T4 – spazio normale

Medicina 
 T4 – tiroxina, ormone
 T4 – quarta vertebra toracica
 T4 – quarto nervo spinale toracico

Informatica 
 T4 – Text Template Transformation Toolkit – Tecnologia sviluppata da Microsoft

Altro 
 Aktion T4 – programma eugentico nazista
 Sojuz T-4 – missione del programma Sojuz
 Volkswagen Transporter
 Traforo T4 – Traforo stradale del Frejus
 Batteriofago T4 – virus che infetta Escherichia coli